Ві́тмен або Ві́тман () — англійське прізвище і топонім.

Прізвище 
Відомі носії:
 Волт Вітмен (; 1819–1892) — американський поет, есеїст, журналіст та гуманіст.
 Крістін Тодд Вітмен (; 1946) — американський політик і письменник.
 Малкольм Вітман (; 1877–1932) — колишній американський тенісист.
 Мег Вітмен (; 1956) — американський підприємець і активіст Республіканської партії.
 Нарциса Вітмен (; 1808–1847) — американська жінка-місіонер.

Топонім 
 Вітмен (округ, Вашингтон) () — округ (графство) у штаті Вашингтон, США.

Див. також 
 Віттман

Англійські прізвища